Упа — річка в Росії, притока Оки.
 Упа — річка в Чехії, притока Лаби.
 Упа () — село в Естонії, у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа.

Див. також 
 УПА — Українська повстанська армія.